Jindřich z Lancasteru (1281 – 22. září 1345) byl hrabě z Leicesteru a Lancasteru.

Původ 
Byl mladším synem Edmunda z Lancasteru, 1. hraběte z Lancasteru, hraběte z Leicesteru, který byl synem krále Jindřicha III. Anglického a jeho manželky Eleonory Provensálské. Jindřichovou matkou byla Blanka z Artois, královna vdova Navarry.

Jindřichův starší bratr Tomáš, se stal v roce 1296 otcovým nástupcem, ale Jindřich byl 6. února 1298/99 předvolán před parlament jako Henrico de Lancastre nepoti Regis ("Jindřich, synovec krále", Eduard I.), jednalo se o tom, zda se Jindřich stane baronem z Lancasteru. Podílel se na obléhání hradu Caerlaverock v červenci roku 1300.

Petice pro dědění a dědictví 
V roce 1322 byl Jindřichův bratr Tomáš usvědčen ze zrady za to, že byl dlouhodobým odpůrcem krále Eduarda II. a jeho poradců, včetně dvou otevřených povstání, se kterými byl spojen. Tomáš byl tedy popraven a všechny jeho pozemky a tituly propadly. Jindřich se bratrových povstání nezúčastnil, později požádal o bratrovi pozemky a tituly, a 29. března 1324 se stal hrabětem z Leicesteru. O několik let později, krátce po svém nastoupení v roce 1327, mu král Eduard III. navrátil také hrabství Lancaster, spolu s dalšími panstvími, jako Bowland.

Pomsta 
Po královninu návratu do Anglie s Rogerem Mortimerem v září 1326, se Jindřich přidal na její stranu proti králi Eduardovi II., což vedlo k obecné dezerci od krále a převrátil sílu Huga le Despensera a jeho syna Huga Despensera mladšího.

Snažil se chytit krále v Neathu v Jižním Walesu. Byl jmenován pečovatelem o krále a zodpovědným za jeho věznění na hradě Kenilworth.

Plná obnova a odměna 
Jindřich byl jmenován "hlavním poradcem" nového krále Eduarda III., a byl také jmenován kapitánem-generálem všech královských sil ve skotském pohraničí. V roce 1327 byl jmenován šerifem Lancashire. Pomáhal mladému králi v ukončení Mortimerova regentství a tyranie, a také ho v roce 1330 prohlásil za zrádce a popravili ho.

Ztráta zraku 
Okolo roku 1330 oslepl.

Přezdívka 
Podle Froissarta, měl přezdívku Krutihlav nebo ve Francii Tort-col, pravděpodobně kvůli jeho zdravotnímu stavu.

Následnictví 
Hrabětem z Leicesteru a Lancasteru se po něm stal jeho nejstarší syn, Jindřich z Grosmontu, který byl později vévodou z Lancasteru.

Potomci 
Někdy před 2. březnem 1296/1297 se oženil s Maud de Chaworth.

Měli spolu sedm dětí:
 Jindřich z Grosmontu
 Blanka
 Matylda
 Johana
 Isabela
 Eleonora
 Marie

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Lancasterové
Muži
Hrabata z Leicesteru
Hrabata z Lancasteru
Pohřbení v kostele Zvěstování Panny Marie v Leicesteru
Narození v roce 1281
Úmrtí 22. září
Úmrtí v roce 1345